﻿

Мухаммедкули Атамухаммедович Мухаммедов (; род. , п. Бахарден, Ашхабадская область, Туркменская ССР, СССР) — туркменский государственный деятель, министр финансов Туркмении (2014—2017).

Образование и специальность 
С 1994 по 1998 годы учился в государственной школе-интернате для особо одарённых детей имени Сапармурата Туркменбаши (Ашхабад), призёр государственных олимпиад по математике среди школьников (3-е место в 1997 году, 2-е место в 1998 году).

В 2003 году с отличием окончил Университет Гази (Анкара, Турция), по специальности — экономист-менеджер.

Владеет английским, русским и турецким языками.

Карьера 
Трудовую деятельность начал в 2003 году специалистом по кадрам. Далее трудился на различных должностях в структурных подразделениях и отделах Государственного концерна «Туркменнебитгазгурлушык». В дальнейшем работал ведущим специалистом, заведующим сектором экономического анализа и социальных вопросов Отдела развития экономики Кабинета министров Туркменистана.

07.2013 — 07.07.2014 — заместитель министра финансов Туркменистана, заместитель управляющего Международным валютным фондом от Туркменистана.

07.07.2014 — 07.07.2017 — министр финансов Туркмении, управляющий Всемирным банком от Туркменистана, национальный координатор от правительства Туркменистана по международной технической помощи Евросоюза.

7 июля 2017 года освобождён от должности «в связи с переходом на другую работу».

Награды и звания 
 Медаль «Махтумкули Фраги» (2014)
 Юбилейная медаль «Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan» (2015)
 Юбилейная медаль «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy» (2016)
 Кандидат в мастера спорта по шахматам.

Семья 
Отец — Ата Мухаммет Мухаммедов (03.01.1943 — 13.04.2017), заслуженный работник культуры Туркменистана.

Женат, 4 детей.

Примечания 

Министры Туркменистана
Награждённые медалью «25 лет Независимости Туркменистана»